Le Grand Prix moto de Catalogne 2005 est le sixième rendez-vous de la saison 2005 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 10 au .

Classement final MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2005
2005 en Catalogne